Toponímia:
 Asahi (ciutat), ciutat de la prefectura de Chiba, al Japó
 Empreses
 Asahi Breweries, companyia de cerveseria
 Asahi Soft Drinks, companyia de begudes carbonatades, subsidària d'Asahi Breweries
 TV Asahi, cadena de televisió del Japó